21-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 7 января по 7 февраля 1954 года в Киеве.

В отборочных соревнованиях (четверть- и полуфиналы) участвовало более 150 ведущих шахматистов СССР. В Москве и Ленинграде было организовано по две четвертьфинальные группы, остальные были в Киеве, Тбилиси, Челябинске, Туле и Краснодаре. В каждом турнире играло по 16 человек, из которых по 4 допускалось в полуфинал. Полуфинальные турниры были организованы в Ленинграде, Вильнюсе и Ростове-на-Дону. Для участия в полуфиналах были приглашены гроссмейстеры, а также участники прошлого первенства. Ввиду того, что многие гроссмейстеры готовились к турниру в Швейцарии, в этих трёх полуфиналах никто из них не играл. Не все победители четвертьфиналов смогли принять участия в полуфиналах. Они были заменены последующими игроками и двумя международными мастерами. Из каждого полуфинала в финал попадало по 4 игрока. Последний полуфинал проходивший в конце осени 1953 года, был сформирован из гроссмейстеров и мастеров, принимавших участия в подготовке к международным состязаниям. Из-за того, что Владимир Симагин был секундантом Василия Смыслова в матче на первенство мира, в финале принять участия он не смог. Вместо него был приглашён Саломон Флор.

В финал были персонально приглашены чемпион мира Михаил Ботвинник, гроссмейстеры Авербах, Болеславский, Бронштейн, Геллер, Керес, Котов, Петросян, Смыслов, Тайманов. Ботвинник и Смыслов были заняты подготовкой к матчу на первенство мира. Бронштейн участвовал в турнире в Гастингсе. Также не смогли принять участия Болеславский, Керес и Котов.

Турнирная таблица

Литература 
 XXI первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1955. 407 с.

Чемпионаты СССР по шахматам
1954 год в шахматах
Январь 1954 года
Спортивные соревнования в Киеве
Спорт на Украине в 1954 году
Февраль 1954 года
Чемпионаты СССР в 1954 году
Соревнования по шахматам на Украине